Menlo Park (Pretòria), Àfrica del Sud 
 Menlo Park (Califòrnia) 
 Menlo Park (Nova Jersey)